Чемпионат РСФСР по конькобежному спорту в классическом многоборье — национальный чемпионат по конькобежному спорту, проводившийся в 1918—1922 годах.

Мужчины 

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Спорт в РСФСР